Cocoș este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Dorin Cocoș
 Roxana Cocoș

Vezi și 
 Râul Cocoș (dezambiguizare)
 Râul Cocoșul (dezambiguizare)
 Cocoșești (dezambiguizare)

Nume de familie românești